Dans la mythologie grecque, Polydecte ou Polydectès est un nom qui peut désigner :
 Polydecte, fils de Magnès, roi de Sérifos ;
 Polydecte fils d'Eunomos, roi de Sparte
 Polydecte, fils de  Prytanis, roi de Sparte